Шалійте — українська соціалістична революційна пісня, написана Олександром Колессою у 1889 році під час студентських протестів у Львові (тоді входив до Австро-Угорщини). Співається на мелодію «Хора Норманнів» з опери Анатоля Вахнянина "Ярополк ".

Вона стала популярною серед українських, польських і російських соціалістів і комуністів на початку 20 століття (особливо під час революції 1905 року), а також була перекладена на інші мови, польську, німецьку («Wütet nur Henker») та есперанто («Koleru, tiranoj»).

За часів Радянського Союзу деякі українці, які виступали проти радянської влади, також співали цю пісню, інтерпретуючи «тиранів» як російських комуністів.

«Шалійте» цитується в симфонії № 11 Дмитра Шостаковича разом з польською піснею "Warszawianka ".

Текст

Примітки 

Українські пісні
Протестні пісні
твори 1889